Le microprocesseur Merom d'Intel est un processeur à un ou deux cœurs pour ordinateur portable, appartenant à la famille Intel Core. 

Les processeurs Merom sont commercialisés depuis fin 2006.

Les modèles de Merom

Plate-forme Napa Refresh

Plate-forme Santa Rosa

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Intel Core (microarchitecture)
 Centrino
 Core 2 Duo Merom
 Pentium Dual-Core Merom
 Celeron
 Core 2 Extreme Merom.

Liens externes 
 les différents modèles de Merom sur ark.intel.com

Microprocesseur x86 Intel
Produit lancé en 2006